Nadrág, ruhadarab
 Nadrág, románul Nădrag, németül Nadrag vagy Steinacker, községközpont rangú falu Romániában, a Bánságban, Temes megyében
 Nadrág, románul Râul Nădrag, a Temesbe ömlő folyó Romániában